Solitary Man (in inglese Uomo solitario) si può riferire a:

Solitary Man – singolo di Neil Diamond
Solitary Man – film con Michael Douglas del 2009
American III: Solitary Man – album del 2000 di Johnny Cash